Vistula – łacińska nazwa Wisły. Podobną formę nazwa ta przyjmuje również w niektórych innych językach, np. angielskim.
Od nazwy tej pochodzi nazwa m.in. następujących pojęć:
 Vistula Valles (dolina na Marsie),
 vistulian (zlodowacenie północnopolskie).

Nazwę Vistula przyjęło kilka podmiotów, m.in.:
 Uczelnia Vistula (dawniej Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie),
 Vistula Group SA (firma odzieżowa).
 Maersk Vistula (statek kontenerowy).

Inne:
 Vistula – dawna marka polskich kombajnów zbożowych.